Деонтология:
 Деонтология — направление в нормативной этике, учение о должном.
 Деонтология — то же, что и Медицинская этика.